Arven henviser til flere artikler:

 Arven – dansk film fra 2003, instrueret af Per Fly
 Arven (film fra 1951) – dansk kortfilm fra 1951 instrueret af Sten Jørgensen
 Arven (film fra 1988) – dansk kortfilm fra 1988 instrueret af Gunnar Vosgerau
 Arven (film fra 1996) – dansk kortfilm fra 1996 instrueret af Frank Axelsen
 Arven (Shute) – en bog af forfatteren Nevil Shute (A Town like Alice)
 Arven (Lustbader) – en bog af forfatteren Eric van Lustbader (The Bourne Legacy)
 Arwen – elverpige fra Ringenes Herre